De Maltese voetbalclub Valletta FC speelt sinds 1963 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt FC Valletta

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Malta
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Valletta FC
Valletta FC